Vranja je selo u općini Lupoglav, u Istri.

Po popisu iz 2001. , u selu je živjelo 86 stanovnika.

Naselja u Istarskoj županiji